Лю (Liu) — китайське прізвище.

劉 (刘) Liú 
 Лю Бан — засновник і перший імператор династії Хань
 Лю Бей — імператор південно-східної династії Шу
 Лю Вень ( 1988) — китайська супермодель
 Лю Веньцзінь — сучасний китайський композитор
 Лю Делі — китайський борець греко-римського стилю, чемпіон, срібний та бронзовий призер чемпіонатів Азії, срібний та бронзовий призер Азійських ігор
 Лю Дунфен — китайська борчиня вільного стилю, п'ятиразова чемпіонка та бронзова призерка чемпіонатів світу, чемпіонка Азії
 Лю Ї — 7-й імператор Пізньої Хань
 Лю Їлун — 3-й імператор Лю Сун
 Лю Їн — 2-й імператор династії Хань
 Лю Їн — 14-й імператор династії Хань
 Лю Їфу — 2-й імператор Лю Сун
 Лю Кан — вигаданий персонаж серії відеоігор Mortal Kombat
 Лю Сі — 6-й імператор Ранньої Чжао
 Лю Сінь — канонознавець, бібліограф, астроном і математик часів династії Хань
 Лю Хун — астроном часів династії Східна Хань
 Лю Хун — китайська легкоатлетка, яка спеціалізується у спортивній ходьбі.
 Лю Цзиє — 6-й імператор Лю Сун
 Лю Цзі — військовий очільник, поет, «китайський Нострадамус» часів династії Мін
 Лю Цзюнь (II) — 9-й імператор Лю Сун
 Лю Чен-Чао (; 1900—1976) — китайський герпетолог
 Лю Чжаосюань — голова уряду Республіки Китай
 Лю Шандор Шаолінь — угорський ковзаняр
 Лю Шао — 4-й імператор Лю Сун
 Лю Шаоан — угорський ковзаняр
 Лю Шаоці — голова Китайської Народної Республіки
 Лю Шиїн — китайська легкоатлетка, яка спеціалізується у метанні списа.
 Лю Ю — 7-й імператор Лю Сун
 Лю Ю (II) — 8-й імператор Лю Сун
 Лю Юй 劉裕 (363—422) — засновник династії Лю Сун
 Лю Ян — перша жінка-космонавт Китаю

留 Liú

柳 Liǔ 
Розповсюджене у Кореї та В'єтнамі.

Транслітерація 
Можлива плутанина із вжитком транслітерації вказаних та інших прізвищ, пов'язана із відрізненням між путунхуа та кантонським діалектом: на останньому вони передаються як Лау (Lau), у той час як кантонське Liu (шостим тоном) відповідає Ляо 廖 у путунхуа.

Китайські прізвища